Schrijver, iemand die geschreven teksten produceert

Mensen met achternaam Schrijver
 Alexander Schrijver, Nederlands wiskundige
 Annemiek Schrijver, Nederlands presentatrice
 Cornelis Schrijver, Nederlands admiraal
 Hans Schrijver, Nederlands voormalig voetballer
 Jetske Schrijver, Nederlands journaliste 
 Karel De Schrijver, Belgisch componist
 Loretta Schrijver, Nederlands presentatrice
 Michiel Schrijver, Nederlands kunstschilder
 Nico Schrijver, Nederlands hoogleraar volkenrecht
 Oren Schrijver, Nederlands acteur
 Peter Schrijver, Nederlands taalkundige
 Remigius Schrijver, Nederlands componist
 Wendy Schrijver, Nederlands tafeltennisser

Zie ook
 Schrijvers (doorverwijspagina)
 Schrijverke (doorverwijspagina)